Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 1960. Zlato medaljo je osvojil Helmut Recknagel, srebrno Niilo Halonen, bronasto pa Otto Leodolter.

Rezultati

1960
Športi Zimskih olimpijskih iger 1960